World Matchplay 1953 — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Leicester Square Hall, Лондон (Англия). Победителем турнира стал Фред Дэвис, выигравший в финале у Уолтера Дональдсона со счётом 37:34.

Результаты

Основной турнир

Квалификация

Первый раунд 

Матчи из 35/37 фреймов

 Вилли Смит 21:14 Джим Лис 

 Кингсли Кеннерли 25:12 Рекс Уильямс

Второй раунд 

Матч из 71 фрейма

 Вилли Смит 29:42 Кингсли Кеннерли

Ссылки 

 Global Snooker 

World Matchplay (снукер)
1953 год в снукере
Чемпионат мира по снукеру